Paatusut bezeichnet:
 Paatusut (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Paatusut (Insel), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland